Edward Dufner (1871-1957), peintre américain ;
 Jason Dufner (1977- ), golfeur américain ;
 Mauro Dufner (1995- ), joueur de hockey sur glace suisse.